Samsung NS130 — 10-дюймовый нетбук производства компании Samsung Electronics. В момент выхода на рынок, компьютер выделялся ярким дизайном и мощными характеристиками, по сравнению с конкурентными моделями.

Отличительной чертой нетбука является наличие бойцовой рыбки на верхней панели, что, скорей всего, является неким символом предустановленной Windows 7.

Технические характеристики 
 Процессор: 64-битный Intel Atom
 Чипсет: NVIDIA ION
 Оперативная память: DDR3 2 ГБ
 Экран: 10" (1024x600) WSVGA
 Встроенные модули Wi-Fi
 Жёсткий диск: 320 ГБ
 Размеры: 262 x 185,5×29.7 мм
 Масса: 1.26 кг
 Установлена операционная система Windows 7

Примечания

Ссылки 
 Samsung NS130 — спецификации на сайте Samsung
 Netbook Reviews — обсуждение Samsung NS130
 YouTube — гейминг на Samsung NS130
 
 

Нетбуки
Появились в 2011 году в Республике Корея